I Campionati del mondo di triathlon del 2005 (XVII edizione) si sono tenuti a Gamagōri, Giappone in data 10 settembre 2005.

Tra gli uomini ha vinto per la terza volta l'australiano Peter Robertson, mentre la gara femminile è andata alla sua connazionale Emma Snowsill, che per la seconda volta si è aggiudicata la rassegna iridata. La gara Under 23 è andata allo statunitense Jarrod Shoemaker e alla neozelandese Andrea Hewitt.

La gara junior ha visto trionfare lo statunitense Steve Duplinsky, mentre tra le donne ha vinto la portoghese Anais Moniz.

Il titolo di Campione del mondo di triathlon della categoria under 23 è andato allo statunitense Jarrod Shoemaker. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di triathlon della categoria under 23 la neozelandese Andrea Hewitt.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2005

Triathlon nel 2005
Campionati mondiali di triathlon